Павли́ново — топоним.

Белоруссия 
 Павлиново — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Павлиново — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Павлиново — село в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Павлиново — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Павлиново — разъезд Московской железной дороги в Калужской области.

См. также